Andrew Amos kan syfta på:

 Andrew Amos (1791–1860), brittisk advokat och rättslärd
 Andrew Amos (1863–1931), engelsk fotbollsspelare och präst